Panguipulli kan syfta på:

Geografi

Chile 

 Panguipulli (kommun), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, 
 Panguipulli, ort, Región de la Araucanía, 
 Panguipulli Airport – en flygplats
  Lago Panguipulli – en sjö